(3922) Heather est un astéroïde de la ceinture principale.

Il est nommé en l'honneur de l'astronome britannique Heather Couper.

Description 
(3922) Heather est un astéroïde de la ceinture principale. Il fut découvert le  à Cerro El Roble par Carlos Torres. Il présente une orbite caractérisée par un demi-grand axe de 3,14 UA, une excentricité de 0,20 et une inclinaison de 2,0° par rapport à l'écliptique.

Compléments

Articles connexes 
 Liste des planètes mineures (3001-4000)
 Ceinture d'astéroïdes

Références 

Planète mineure découverte en 1971
Astéroïde de la ceinture principale
Objet céleste découvert par Carlos Torres
Heather